Verträglichkeit (synonym mit: Kompatibilität) steht für:

 Elektromagnetische Verträglichkeit bei elektrischen Geräten, die sich nicht wechselseitig stören
 Verträglichkeit (Mathematik) gibt bei Relationen an, dass diese miteinander harmonieren
 Verträglichkeit (Psychologie), ein psychologisches Persönlichkeitsmerkmal
 Verträglichkeit (Medizin)
 Ob ein Patient eine bestimmte Behandlung verträgt
 Ob und wie gut Medikamente untereinander verträglich sind
 Verträglichkeit (Architektur)
 Ob sich unterschiedliche Baustoffe an einem Gebäude mit ihren chemischen und physikalischen Eigenschaften vertragen

Siehe auch:
 Kompatibilität
 Umweltverträglichkeit